Покрова Пресвятої Богородиці — православне свято.
 «Покрова» — пам'ятна срібна монета номіналом 10 гривень, випущена Національним банком України.
 «Покрова» — пам'ятна монета номіналом 5 гривень, випущена Національним банком України.
 Покрова або Покрівка — село у гміні Холм, Холмський повіт, Люблінське воєводство, Польща

Див. також 
 Покров (значення)
 Покрив (значення)
 Покров день